Monosiga subklebsii — вид прісноводних одноклітинних організмів з родини Codonosigidae класу хоанофлагелят (Choanoflagellatea).

Примітки

Оригінальний опис 
 Skvortzov, B.V. & Noda, M. (1972). On species of genus Monosiga S. Kent (Craspedomonadaceae, Protomastiginieae) from Japan, South Africa, Sweden and Brasil. Science Reports of Niigata University: sér. D. (Biology) 9: 45-48.

Хоанофлагеляти
Протисти, описані 1972